Iberia steht für:
 griechisch Iberia, das vom Hiberusfluss (Ebro) durchflossene Land, also die Iberische Halbinsel
 Iberia (byzantinisches Thema), eine Verwaltungseinheit des Byzantinischen Reiches im Kaukasus
 Iberia (Film), ein spanisch-französischer Film
 Iberia Líneas Aéreas de España, eine spanische Fluggesellschaft 
 Iberia (Kontinent), ein Kontinent der Erdgeschichte
 Iberia (Tahuamanu), eine Stadt im südöstlichen Peru
 Iberia (Schiff), ein Passagierschiff der Peninsular and Oriental Steam Navigation Company
 Iberia, ein Klavierzyklus von Isaac Albéniz
 Ibéria, ein Orchesterwerk von Claude Debussy

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Iberia (Kentucky)
 Iberia (Minnesota)
 Iberia (Missouri)
 Iberia (Ohio)
 New Iberia, Louisiana

Siehe auch:
 Iberien
 La Iberia